Lüfteneck heißen folgende geographische Objekte:

 Lüfteneck (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Lüfteneck (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lüfteneck (Gemeinde Altheim), Ortschaft der Stadt Altheim, Oberösterreich